est le premier EP du groupe du même nom dont la chanteuse est Taylor Momsen.

Album de The Pretty Reckless
Premier EP
EP sorti en 2010